Михаил Евстигнеев () — казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Барсы» Атырау. Мастер спорта.

Карьера

Клубная 
Воспитанник костанайского баскетбола. В 2009 году перешёл из «Тобола» в «Барсы Атырау». В 2012 году подписал однолетний контракт с «Астаной», после вернулся обратно в «Барсы». В 2014 году провёл один сезон в «Алматинском Легионе», после во второй раз вернулся «Барсы Атырау».

В январе 2019 года перешёл в спортивный клуб «Синегорье» (Кокшетау).

В сборной 
Участвовал на чемпионатах Азии 2007 и 2013 годов, в Кубке Уильяма Джонса 2008.

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2003/2004, 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016
  Серебряный призёр Казахстана: 2004/2005, 2005/2006, 2011/12, 2013/14, 2014/2015, 2016/2017
  Обладатель Кубка Казахстана: 2005, 2009, 2013, 2014/2015
  Серебряный призёр Кубка Казахстана: 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com 
 Статистика игрока на сайте scoresway.com
 Профиль на сайте Балтийской баскетбольной лиги 

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Тобол»
Игроки БК «Алматинский Легион»
Игроки БК «Барсы»
Игроки сборной Казахстана по баскетболу
Мастера спорта Республики Казахстан